Il campionato era formato da sette squadre e il  vinse il titolo.

Classifica finale

Collegamenti esterni

Calcio nel 1934
Calcio nel 1935
Campionato maltese di calcio